Gelatinocrinis är ett släkte av svampar. Gelatinocrinis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Gelatinocrinis